Weilnau ist der Name

 der Grafschaft Weilnau
 eines nach der Grafschaft benannten Adelsgeschlechtes, siehe: Weilnau (Adelsgeschlecht)
 einer zwischen 1970 und 1972 existierenden hessischen Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Weilrod, siehe Weilnau (Gemeinde)

sowie der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Weilnau, Gräfin von Battenberg
 Heinrich I. von Weilnau
 Heinrich V. Graf von Weilnau
 Reinhard von Weilnau (1449–1476)

Siehe auch:
 Altweilnau
 Neuweilnau
 Schloss Neuweilnau